Das Damendoppel der  US Open 1979 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Billie Jean King und Martina Navratilova. Das Finale bestritten Betty Stöve und Wendy Turnbull gegen Billie Jean King und Martina Navrátilová, das Stöve und Turnbull in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1979